Ешвілл:

Ешвілл — комуна в Манітобі

Ешвілл — місто, штат Алабама
 Ешвілл — місто, штат Пенсільванія
 Ешвілл — селище, штат Огайо

 Ешвілл — місто в штаті Північна Кароліна